Но́вая хроноло́гия — название ряда теорий, пересматривающих существующую хронологию исторических событий.

Основные значения
 «Новая хронология» или «новая хронологическая система» (New Chronological System) — хронология, предложенная Исааком Ньютоном в работе «Хронология древних царств» (1728). В научной литературе она также именуется «ньютоновской хронологией» (Sir Isaac Newton’s Chronology).
 Новая хронология Передней Азии — комплекс научных изысканий английского ассириолога , который, наряду с американским востоковедом У. Ф. Олбрайтом и немецким ассириологом А. Унгнадом, установив на основании документов из Алалаха, что I Вавилонская династия правила не в XXII—XIX, а в XIX—XVI вв. до н. э., стал инициатором коренного пересмотра хронологии Передней Азии. К настоящему времени хронология Смита принята научным сообществом и перестала быть «новой», став конвенциональной.
 Новая хронология — хронология Древнего Египта, предложенная группой учёных Общества междисциплинарных исследований на конференции в Глазго (1978).
 Новая хронология — хронология Древнего Египта, предложенная историком Дэвидом Ролом в книге «A Test of Time: The Bible — from Myth to History» (1995).
 Новая хронология — псевдонаучная теория Николая Морозова, предшественница «новой хронологии Фоменко».
 Новая хронология — псевдонаучная теория, развиваемая с 1980 года математиками Михаилом Постниковым и Анатолием Фоменко, а также их многочисленными последователями.

Иные значения
 «Пересмотренная хронология» — часть теорий Иммануила Великовского, рассматривающая различные события в мифах и легендах с научной точки зрения; подробно рассмотрена в книге  (1952).
 Гипотеза фантомного времени Гериберта Иллига.

См. также 
 Хронология

Примечания 

Хронология